Uefacupen 1981/1982 vanns av IFK Göteborg från Sverige efter finalseger mot Hamburg från dåvarande Västtyskland. Det var första gången ett lag från Norden vann en större europeisk cupturnering för klubblag. Torbjörn Nilsson från IFK Göteborg vann skytteligan med sina 9 mål.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Skytteligan

Källor

Fotnoter

Externa länkar 

 Officiell sida 
 Resultat på RSSSF.com 

1981 i Europa
1982 i Europa
Fotbollssäsongen 1981/1982
1981/1982